Yauyucan - um distrito do Peru, na província de Santa Cruz, região de Cajamarca.

Desambiguação